Bystra eller Bystrá kan syfta på:

 Bystra (flod) – en flod i Polen
 Bystrá (berg) – ett berg i Slovakien
 Bystra (släkte) – ett släkte steklar